Montchauvet ist der Name zweier französischer Orte:

 Montchauvet (Calvados) ehemalige Gemeinde in der Region Normandie
 Montchauvet (Yvelines) Gemeinde in der Region Île-de-France